Feud peut désigner :
 Dispute / querelle en anglais :

Titres 

 Feud, est une série télévisée américaine ;

Voir aussi